Il singolare del torneo di tennis Launceston Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale David Nainkin 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (Campione)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Kent Kinnear (primo turno)
 Assente

 Lan Bale (quarti di finale)
 Michael Daniel (primo turno)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Laurence Tieleman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Launceston Challenger 1992